Springdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Canada
 Springdale (Alberta)
 Springdale (Newfoundland en Labrador)
 Springdale (Ontario)

Verenigde Staten
 Springdale (Arkansas)
 Springdale (Maryland)
 Springdale (New Jersey)
 Springdale (Ohio)
 Springdale (Pennsylvania)
 Springdale (South Carolina)
 Springdale (South Carolina)
 Springdale (Utah)
 Springdale (Washington)